Молодая Россия может означать:
 «Молодая Россия» — прокламация, составленная революционером-народником П. Г. Заичневским в 1862 году.
 «Молодая Россия» (1906) — русская общественно-политическая и литературная еженедельная газета.
 «Молодая Россия» (1917) — русский литературно-общественный, иллюстрированный социалистический журнал. Издатель О. Я. Шанявская, редактор Я. Агафонов.
 Молодая Россия (Младороссы) — эмигрантское русское социал-монархическое движение 1920—1940-х годов.
 «Молодая Россия» — первоначальное название Государственного симфонического оркестра, созданного в 1990 году.
 «Молодая Россия» — российская политическая партия, зарегистрирована в 2012 году.

См. также